Osoby o tym nazwisku:
 Irena Malkiewicz – polska aktorka
 Jan Malkiewicz – polski urzędnik
 Krzysztof Malkiewicz – polski i amerykański reżyser i operator filmowy